Waimea (Hawaï), een plaats in de Amerikaanse staat Hawaï
 Waimea (hop), een hopvariëteit gebruikt voor het brouwen van bier